Bukovec – gmina w powiecie Domažlice
 Bukovec – gmina w powiecie Frýdek-Místek
 Bukovec – potok, dopływ Hronu na Słowacji
 Bukovec – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Bukovec – szczyt w górach Żar na Słowacji
 Bukovec – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju koszyckim
 Bukovec – wzniesienie o wysokości 1005 m n.p.m., w północno-środkowych Czechach, w Sudetach Zachodnich, w Górach Izerskich